Mikołaj Kossakowski (zm. 1639) – kasztelan czernihowski, starosta wiski
 Mikołaj Kazimierz Kossakowski (zm. 1661) – podsędek bracławski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Mikołaj Kossakowski (pochowany w 1681) – podstoli lwowski 
 Mikołaj Kossakowski (zm. 1718) – chorąży lubelski, łowczy wiski, miecznik wiski